Agios Andreas (griechisch Άγιος Ανδρέας) ist der Name folgender geographischen Objekte in Griechenland:

Ortsgemeinschaften:
 Agios Andreas (Pangeo) in der Gemeinde Pangeo, Region Ostmakedonien und Thrakien
 Agios Andreas (Dodoni) in der Gemeinde Dodoni, Region Epirus
 Agios Andreas (Voria Kynouria) in der Gemeinde Voria Kynouria, Region Peloponnes

Dörfer:
 Agios Andreas (Notio Pilio) in der Gemeinde Notio Pilio, Region Thessalien
 Agios Andreas (Orchomenos) in der Gemeinde Orchomenos, Region Mittelgriechenland
 Agios Andreas (Karpenisi) in der Gemeinde Karpenisi, Region Mittelgriechenland
 Agios Andreas (Delfi) in der Gemeinde Delfi, Region Mittelgriechenland
 Agios Andreas (Egialia) in der Gemeinde Egialia, Region Westgriechenland
 Agios Andreas (Agrinio) in der Gemeinde Agrinio, Region Westgriechenland
 Agios Andreas (Archea Olymbia) in der Gemeinde Archea Olymbia, Region Westgriechenland
 Agios Andreas (Katakolo) in der Gemeinde Pyrgos, Region Westgriechenland
 Agios Andreas (Korakochori) in der Gemeinde Pyrgos, Region Westgriechenland
 Agios Andreas (Epidavros) in der Gemeinde Epidavros, Region Peloponnes
 Agios Andreas (Evrotas) in der Gemeinde Evrotas, Region Peloponnes
 Agios Andreas (Paros) im Stadtbezirk Naousa, Region Südliche Ägäis
 Agios Andreas (Sitia) in der Gemeinde Sitia, Region Kreta
 Agios Andreas (Rethymno) in der Gemeinde Rethymno, Region Kreta
 Agios Andreas (Messini), Ortsteil von Longa, Gemeinde Messini, Region Peloponnes

Inseln:
 Agios Andreas (Koufonisia), Region Südliche Ägäis
 Agios Andreas (Zakynthos), Region Ionische Inseln

Sonstiges:
 Agios Andreas (Sifnos), archäologischer Fundort auf Sifnos